Duck Down Records музичний хіп-хоп лейбл, відомий тим що туди входить супергрупа Boot Camp Clik. Заснував цей лейбл в 1995 році репер Buckshot і його партнер по бізнесу Dru-Ha.

Першими реперами лейблу були учасники групи Boot Camp Clik, до якої входять такі групи як Black Moon, Smif-N-Wessun, Heltah Skeltah і O.G.C.. Першим альбомом був дебютний альбом групи Heltah Skeltah в 1996 році Nocturnal

Восени 1997 року, лейбл спробував підписати Eminem, але пізніше небажаючи йти на ризик що у них буде білий репер, не підписали його. Лейбл також відомий за участю в проекті «One Nation Petition», який зробив 2Pac. Альбом One Nation записаний літом 1996.

Альбоми 

Американські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 1995
Хіп-хоп лейбли звукозапису
Засновані у США 1995